Anthoscytina longa  — ископаемый вид полужесткокрылых насекомых рода Anthoscytina из семейства цикадовых .

Описание 
Обнаружен в юрских отложениях Китая (Zhouyingzi village, Luoping County, Хэбэй, около 160 млн лет, Jiulongshan Formation). Размер тела 18,0×4,0 мм, передние крылья 14,0×4,1 мм.
Вид Anthoscytina longa был впервые описан в 1983 году китайским палеоэнтомологом И. Хуном (Hong Y. C., Китай) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми ископаемыми видами. Таксон Anthoscytina longa включён в состав рода Anthoscytina Hong 1983 вместе с видами Anthoscytina aphthosa, Anthoscytina daica, Anthoscytina parallelica, Anthoscytina perpetua.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Anthoscytina.

Вымершие цикадовые
Фоссилии, описанные в 1983 году
Насекомые юрского периода